

Завади-Дворські — село в гміні Ґолимін-Осьродек Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Завади-Дворські — село в гміні Плоняви-Брамура Маковського повіту Мазовецького воєводства